Coll de Pal (Bagà), coll del Berguedà
 Coll de Pal (Setcases), coll entre el Ripollès i el Vallespir